Мама има више значења:

 Мама
 Општина Мама (Јукатан), општина у савезној држави Јукатан у Мексику
 Мама (Мама, Јукатан), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику